Woodcock kan som auktorsförkortning betyda:

 Hubert Bayley Drysdale Woodcock
 M. Ryan Woodcock

Robotskapade auktorsförkortningar